Il doppio femminile  del torneo di tennis Estoril Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Li Ting e Sun Tiantian che hanno battuto in finale Gisela Dulko e María Antonia Sánchez Lorenzo 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Yan Zi /  Zheng Jie (secondo turno)
 Li Ting /  Sun Tiantian (campionesse)

 Lourdes Domínguez Lino /  Émilie Loit (primo turno)
 Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2006